Стара Ријека може бити:

 Стара Ријека (Оштра Лука), насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Стара Ријека (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ